Das Apia International Sydney 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis zum 13. Januar 2013 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, die genau wie das Apia International Sydney zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. In Sydney fand zudem parallel das Damenturnier der WTA Tour 2013 statt.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Jarkko Nieminen, er konnte den Titel nicht verteidigen, da er im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Bernard Tomic ausschied, der mit einem Dreisatzsieg (6:3, 6:72, 6:3) über Kevin Anderson gleich in seinem ersten ATP-Finale den Titel holen konnte. Im Doppel verteidigten die Brüder Bob und Mike Bryan ihren Titel aus dem Vorjahr, im Finale besiegten sie Max Mirny und Horia Tecău.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Apia International Sydney 2013 fand vom 4. bis zum 6. Januar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Apia International Sydney 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Sydney